Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Connecticut Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. August 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)